51. izbor pesmi Evrovizije je potekal 18. in 20. maja 2006 v grški prestolnici Atene. Zmagala je finska skupina Lordi s pesmijo „Hard Rock Hallelujah“. Voditelja polfinalne in finalne prireditve sta bila Sakis Rouvas, ki je leta 2004 na Evroviziji Grčiji prinesel tretje mesto, in Maria Menounos, grška voditeljica, ki živi in dela v Združenih državah Amerike.

Prireditev si je po televiziji ogledalo skorajda 110 milijonov gledalcev.

Polfinale 

Naslednje države so nastopile na polfinalni prireditvi 18. maja 2006. Države, ki so se uvrstile na prvih deset mest, so nastopile 20. maja na finalni prireditvi. Točkovanje je bilo objavljeno šele po finalnem izboru.

Finale 

V finalu so nastopile naslednje države, razvrščene glede na dosežene točke:

Z mastnimi črkami napisane države so se neposredno uvrstile v finale; to je deset najbolje uvrščenih držav na izboru prejšnjega leta ter štirje veliki (Francija, Nemčija, Velika Britanija in Španija).

Točkovanje 

Temnozeleno označene države so se uvrstile v finale na osnovi doseženih točk, štiri velike pa so označene s svetlozeleno.

Legenda

AD: Andora,
AL: Albanija,
AM: Armenija,
BA: Bosna in Hercegovina,
BE: Belgija,

BG: Bolgarija,
BY: Belorusija,
CH: Švica,
CS: Srbija in Črna gora,
CY: Zypern,

DE: Nemčija,
DK: Danska,
EE: Estonija,
ES: Španija,
FI: Finska,
FR: Francija,

GB: Velika Britanija,
GR: Grčija,
HR: Hrvaška,
IE: Irska,
IL: Izrael,

IS: Islandija,
LT: Litva,
LV: Latvija,
MC: Monako,
MD: Moldavija,
MK: Makedonija,

MT: Malta,
NL: Nizozemska,
NO: Norveška,
PL: Poljska,
PT: Portugalska,
RO: Romunija,

RU: Rusija,
SE: Švedska,
SL: Slovenija,
TR: Turčija,
UA: Ukrajina.

Zanimivosti 

 Srbija in Črna gora je bila diskvalificirana zaradi škandala na nacionalnem izboru, vendar je kljub temu smela oddati svoje glasove.
 V polfinalu je pod zaporedno številko 8 nastopil Brian Kennedy za Irsko kot 1000. izvajalec na Izboru za pesem Evrovizije.
 Finska je prva država, ki je zmagala tako v polfinalu kot v finalu (obakrat z 292 točkami).
 V polfinalu je občinstvo izžvižgalo islandsko predstavnico Silvío Nótt, ker je pred nastopom žalila novinarje in Grčijo.
 Občinstvo je tudi izžvižgalo litovsko skupino LT united, zlasti zaradi naslova pesmi, s katerim so se oklicali za zmagovalce.
 Armenija je prvič nastopila na Evrosongu.
 Naslednji izvajalci niso prvič nastopili na prireditvi: Fabrizio Faniello (2001, Malta), Anna Vissi (1980, Grčija in 1982, Ciper), Ich Troje (2003, Poljska), Eddie Butler (1999, Izrael; kot član skupine Eden), Carola (1983 in 1991, Švedska).
 Vseh deset polfinalistov se je v finalu uvrstilo na prvih 12 mest.
 Štirje veliki (Nemčija, Velika Britanija, Španija in Francija) tudi tokrat niso dosegle vidnega uspeha. Najboljša med njimi je bila Nemčija, ki se je uvrstila na 15. mesto.

Zunanje povezave 

 Uradna stran ESC

2006 v glasbi
2006
Atene